Montémont est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Montémont (1788-1861), écrivain, voyageur et traducteur français ;
 Jean Montémont (1913-1959), instituteur, professeur de dessin et peintre français.

Toponyme 
 Les Champs Montemont, lieudit de la commune française de Rupt-sur-Moselle dans le département des Vosges, au lieu-dit actuel Le Dessus de Rupt ;

 Les , deux îles de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans l’archipel des Louisiades, ainsi nommées par l'amiral Dumont d'Urville en l’honneur d’Albert Montémont.

Références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien